Bandera (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Bandera (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Bandera County, een county in Texas
Bandera (geslacht), een geslacht van vlinders
Stepan Bandera, Oekraïens leider